Ganz kan syfta på:

 Ábrahám Ganz
 Adolf Ganz
 Bruno Ganz
 Eduard Ganz
 Josef Ganz
 Leopold Ganz
 Marshall Ganz
 Moritz Ganz

Tyska efternamn